Панн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Панн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Панн - давній підземний індійський алмазний рудник (копальня)
 Панн - місто в Індії, штат Мадхья-Прадеш.